VTF – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Vatulele (Figi)